Håkan Algotsson, švedski hokejist, * 5. avgust 1966, Finja, Švedska.

Algotsson je v švedski ligi branil za kluba Tyringe SoSS in Västra Frölunda HC, za slednjega dvanajst sezon. Ob koncu kariere je eno sezono branil tudi za klub Star Bulls Rosenheim v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, na katerih je bil prav tako dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere

|-
| Tyringe SoSS
| Švedska 3. liga
| 83/84
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tyringe SoSS
| Švedska 3. liga
| 84/85
|
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tyringe SoSS
| Švedska 3. liga
| 85/86
|
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tyringe SoSS
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
|
| 27
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tyringe SoSS
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 19
| 33
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.02
| .846
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 11
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.36
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 91/92
|
| 25
| 39
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.34
| .898
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.85
| .881
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 92/93
|
| 22
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.37
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 93/94
|
| 37
| 38
| 0
| 0
| 0
| 12
| 2.96
| .894
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.05
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 15
| 18
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.44
| .871
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
|
| 17
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 95/96
|
| 8
| 38
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.25
| .858
|
| 0
| 13
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropska liga
| 96/97
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.50
| .897
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .857
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 96/97
|
| 8
| 49
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.06
| .906
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 97/98
|
| 9
| 35
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.89
| .920
|
| 0
| 7
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 37
| 50
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.42
| .904
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.13
| .929
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 99/00
|
| 32
| 40
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.21
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 00/01
|
| 25
| 50
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.28
| .909
|
| 5
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.90
| .847
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Tyringe SoSS
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Star Bulls Rosenheim